W Polsce
 Grodziczno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Rząśnik 
 Grodziczno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno
 Grodziczno – gromada